

Italia
Basilica di Sant'Abbondio – chiesa di Como

Chiesa di Sant'Abbondio – chiesa di Buronzo
Chiesa di Sant'Abbondio – chiesa di Cremona

Svizzera
Chiesa di Sant'Abbondio – chiesa di Bioggio
Chiesa di Sant'Abbondio – chiesa di Gentilino, nel comune di Collina d'Oro
Chiesa di Sant'Abbondio – chiesa di Mezzovico